Konda steht für:

 KONDA (Projekt), "Kontinuierliches Datenqualitäts-Management von materiellen Forschungsdaten" [2019–2022] vom Bildarchiv Foto Marburg

 mehrere Flüsse in Russland:
 Konda (Irtysch), Nebenfluss des Irtysch
 Konda (Ket), Nebenfluss der Ket
 Konda (Malaja Ket), Nebenfluss der Malaja Ket
 Konda (Nepa), Nebenfluss der Nepa
 Konda (Nerpja), Nebenfluss der Nerpja
 Konda (Tschara), Nebenfluss der Tschara
 Konda (Witim), Nebenfluss des Witim

 Konda (Ort), Dorf in der Oblast Archangelsk (Russland)

 Konda (Sprache), dravidische Sprache
 Konda (Ethnie in Indien), ethnische Gruppe in Indien
 Konda (Ethnie in Afrika), ethnische Gruppe in der Demokratischen Republik Kongo

Konda ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Nkossi Konda, Produzent, Sänger und Songwriter aus der Demokratischen Republik Kongo
 Ishaku Konda (* 1999), ghanaischer Fußballspieler